Агостино Барбариго може да се отнася за:
 Агостино Барбариго – 74–ти дож на Венеция;
 Агостино Барбариго (адмирал) – венециански адмирал